

Pessoas
Johannes Barge

Localidades

Colonia Barge

La Barge

Barge

Desambiguação
Desambiguações de topônimos